Barreiras  município brasileiro no interior do estado da Bahia
Barreiras (Cadaval) uma aldeia portuguesa situada na freguesia do Peral, no concelho do Cadaval no distrito de Lisboa
Barreiras (Salvador)
Barreiras Esporte Clube um clube brasileiro de futebol, da cidade de Barreiras, no estado da Bahia

Desambiguação